Görtz-Wrisberg ist der Name von:

 Alfred von Görtz-Wrisberg (1814–1868), deutscher Offizier und Politiker, 1848er Revolutionär
 Gustav von Görtz-Wrisberg (1815–1882), deutscher Offizier
 Hermann von Görtz-Wrisberg (1819–1889), Jurist, Finanzfachmann, Politiker und braunschweigischer Staatsminister
 Eustach von Görtz-Wrisberg (1856–1914), Jurist, Landrat im Kreis Wittgenstein